Первый дивизион 1978 () — 67-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 13 мая 1978 года и закончился 10 сентября 1978 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1978
Исландия
1978 год в Исландии